Николай Розеншильд-Паулин:
 Розеншильд-Паулин, Николай Константинович (1864—1898) — русский дворянин, сын Николая Николаевича.
 Розеншильд-Паулин, Николай Николаевич (1795—1879) — русский военный и помещик.